Ontlasting, feces, vaak gebruikt in verband met dieren
 Hondenpoep
 Diarree, dunne ontlasting
 Winderigheid, als in: een poep (scheet) laten
 Bil (anatomie) in informeel taalgebruik
 eerste persoon enkelvoud in de onvoltooid tegenwoordige tijd van poepen, zie defecatie

Verder wordt de term ook gebruikt:
 Meerkoet in regionaal taalgebruik
 inz. nog in het noorden van Nederland als benaming voor Duitsers; zie Bijnamen voor Duitsers
 als dialectuitspraak van pop (popmuziek)

Poepen is voornamelijk in Vlaanderen straattaal voor geslachtsgemeenschap; daarentegen worden in Vlaanderen synoniemen zoals schijten in plaats van poepen (uitscheiding) gebruikt.